Groulx ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Groulx (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Gilles Groulx (1931–1994), kanadischer Filmregisseur
 Lionel-Adolphe Groulx (1878–1967), franko-kanadischer Historiker, Priester und Nationalist

Siehe auch:
 Groult